Guido Mazzoni ist der Name folgender Personen:

* Guido Mazzoni (Bildhauer) (1450–1518), italienischer Bildhauer und Maler 
 Guido Mazzoni (Dichter)  (1859–1943), italienischer Dichter und Literaturkritiker